Conception – norweska grupa muzyczna
 Conception – wyspa w archipelagu Bahamów
 Conception – wyspa w archipelagu Seszeli
 Conception – jednostka osadnicza w USA
Zobacz też: Concepción